

Persone 
 Michelangelo Vella (1710-1792) – compositore, organista e pedagogo maltese
 Giuseppe Vella (1749-1814) – religioso italiano
 Amedeo Vella (1839-1923) – compositore e musicista italiano
 Antonino Parlapiano Vella (1881-...) – politico italiano
 Gianni Vella (1885-1977) – pittore maltese
 Arturo Vella (1886-1943) – politico e antifascista italiano
 Gaspare Vella (1928-2009) – psichiatra e accademico italiano
 Alfred Vella-James (1933-...) – calciatore maltese
 Bruno Vella (1933-2021) – avvocato e politico italiano
 George William Vella (1942) – politico maltese
 Eddie Vella (1945) – calciatore maltese
 Karmenu Vella (1950) – politico maltese
 Paolo Vella (1950) – funzionario e politico italiano
 Vinny Vella (1950) – attore e comico statunitense
 Rosario Saro Vella (1952) – vescovo italiano
 Stefano Vella (1952) – medico italiano
 Chris Vella (1955) – calciatore maltese
 Enrico Vella (1957) – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Ray Vella (1959) – calciatore maltese
 Silvio Vella (1967) – calciatore maltese
 Simon Vella (1979) – calciatore maltese
 Glen Vella (1984) – cantante maltese
 Jari Ivan Vella, in arte Ensi (1985) – rapper italiano
 Terence Vella (1990) – calciatore maltese

Geografia

Andorra 
 Andorra la Vella – città

Isole Salomone 
 Vella Lavella – isola nel gruppo delle isole della Nuova Georgia (Provincia Occidentale)

Svizzera 
 Vella – ex comune ora frazione di Lumnezia, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)